La Karate1 Premier League 2014 est la deuxième édition de la Karate1 Premier League, compétition mondiale de karaté établie cette année-là. Elle comporte dix étapes :

Compétitions

Lien externe 
Site internet de la WKF

2014